Trichia De Haan, 1839 – rodzaj skorupiaków
 Trichia Hartmann, 1840 – rodzaj ślimaków trzonkoocznych, nazwa obecnie nieakceptowana, gatunki zostały przeniesione do Trochulus
 Trichia Haller, 1768 – rodzaj śluzowców

Przypisy